Pelles kan syfta på:
 Pelles (keltisk mytologi) – en person i keltisk mytologi 
 Pelles orkester – ett svenskt dansband